Luigi Rizzi ist der Name folgender Personen:

* Luigi Rizzi (Alpinist) (1869–1949), italienischer Alpinist 
 Luigi Rizzi (Fußballspieler) (1907–??), italienischer Fußballspieler 
 Luigi Rizzi (Sprachwissenschaftler) (* 1952), italienischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer